Druid Hills kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Druid Hills (Georgia)
North Druid Hills
Druid Hills (Kentucky)